Conner (Apayao), gemeente in de Filipijnse provincie Apayao
 Conner Peripherals, fabrikant van harde schijven
 Conner Rayburn, Amerikaans acteur
 Conner Rousseau, Belgisch politicus
 Fox Conner, Amerikaanse generaal
 Mount Conner, berg in Australië

Zie ook 
 Connor, doorverwijspagina